Мокрая — топонимы:

Россия 
 Мокрая — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Мокрая — деревня в городском округе Сухой Лог Свердловской области.
 Мокрая — река в России, протекает в Саратовской области, Волгоградской области.
 Мокрая — река в Ингушетии.

Украина 
 Мокрая — село в Перечинском районе Закарпатской области Украины

См. также